Miejscowości w USA:
 Benkelman – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dundy
Gminy w USA:
 Benkelman (ang. Benkelman Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cheyenne